

Pessoas 
 Ellen McLain

Localidades 

 McLain (Mississippi)

Desambiguações de sobrenomes